Planckaert ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Planckaert (* 1988), belgischer Radrennfahrer
 Eddy Planckaert (* 1958), belgischer Radrennfahrer
 Edward Planckaert (* 1995), belgischer Radrennfahrer
 Jef Planckaert (1934–2007), belgischer Radrennfahrer 
 Jo Planckaert (* 1970), belgischer Radrennfahrer
 Walter Planckaert (* 1948), belgischer Radrennfahrer
 Willy Planckaert (* 1944), belgischer Radrennfahrer